Ел Марењо има више значења:

 Ел Марењо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Марењо, Коралес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Марењо (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Марењо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику